Les Alleuds, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Les Alleuds, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében